South Africa Women’s Sevens 2022 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju South Africa Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 9–11 grudnia 2022 roku na Cape Town Stadium w Kapsztadzie będąc drugim turniejem sezonu 2022/2023.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Cape Town Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 2022/2023 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja gospodarzy. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową bez straty choćby punktu zakończyły Australijki, prócz nich komplet zwycięstw zanotowały Nowozelandki. Te dwa zespoły po raz drugi w sezonie spotkały się następnie w decydującym pojedynku, gdzie za porażkę w finale w Dubaju zrewanżowały się reprezentantki Nowej Zelandii. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek Tyla Nathan-Wong. Była też najskuteczniejszą w zawodach, Maddison Levi, Amee-Leigh Murphy Crowe i Michaela Blyde zdobyły po siedem przyłożeń, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Francuzka Camille Grassineau.

Najtańsze bilety na piątkowe spotkania kosztowały 150 randów, zaś najdroższe na niedzielę 825 ZAR.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T2
South Africa Women’s Sevens
2022 w Południowej Afryce